America Latina –  parte dell'America comprendente il Messico, il Centroamerica e il Sudamerica
 America Latina – film del 2021 scritto e diretto da Damiano e Fabio D'Innocenzo
 America Latina – album dei Verdena del 2022, colonna sonora dell'omonimo film